Изгожа (Изгожское) — озеро в Опочецком районе Псковской области.
 Изгожа (Изгожка) — река в Опочецком районе Псковской области.

См. также:
 Изгожка